Mník je český rodový název pro několik druhů mníkovitých ryb:
 Brosme – monotypický rod
 mník bělolemý
 Ciliata (rod)
 Enchelyopus – monotypický rod
 mník čtyřvousý
 Gaidropsarus
 Lota – monotypický rod
 mník jednovousý
 Molva
 mník mořský